Del Rey (Califórnia) — região censitária dos Estados Unidos
Ford Del Rey — modelo de automóvel
Del Rey (bebida) — refrigerante brasileiro
98 FM (Belo Horizonte) — rádio brasileira antigamente chamada Rádio Del Rey